Malus steht für:
 die Pflanzengattung der Äpfel oder Apfelbäume
 das Gegenteil von Bonus, also einen Schlechtpunkt/Abzug (von latein. malus für schlecht), siehe Bonus-Malus-Regelung
 das historische Sternbild Mast, siehe Schiff Argo
 Malus (Alpheios), in der Antike ein linker Nebenfluss des Alfios (Pausanias 8.35.1), heute vermutlich der Bach von Neochori Lykosouras
 Malus (Landschaft), eine antike Landschaft im Osten der Troas, Quellgebiet des Granikos
 Titularbistum Malus der römisch-katholischen Kirche, siehe Liste der römisch-katholischen Titularbistümer
 Malus Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Malus ist der Familienname von:
 Jaka Malus (* 1996), slowenischer Handballspieler
 Louis Malus (1775–1812), französischer Ingenieur und Physiker, siehe Gesetz von Malus

Siehe auch:
 Mallus